Фабио Канаваро () е бивш италиански футболист, защитник. Световен шампион с националния отбор на Италия от първенството през 2006 г. Носител на „Златната топка“ и наградата „Футболист на годината на ФИФА“ за 2006 г. Втори е по участия за националния отбор на Италия със 136 мача.

Биография 
Роден е на 13 септември 1973 г. в Неапол, (Италия) в семейството на Паскуале и Гелсомина Канаваро. Майка му работи като прислужница, а баща му е касиер. Канаваро има по-голяма сестра Рената и по-малък брат Паоло, който се състезава за ССК Наполи.

Играе за тимовете на Наполи, Парма, Интер и Ювентус а през лятото на 2006 г. е привлечен в испанския клуб Реал Мадрид. След края на испанското футболно първенство, през май 2009 г., Канаваро се завръща в Италия и подписва за една година с отбора на Ювентус. През 2010 г. преминава за една година в дубайския Ал Ахли, където слага край на своята кариера през 2011 г.

От 2006 г. е капитан на Националния отбор по футбол на Италия, с който става Световен шампион същата година.
Така през 2006 г. печели „Златната топка на Франс Футбол“ и става Футболист на годината на ФИФА (Международната федерация на футболните асоциации).

Едно от малкото отличия, които липсват във витрината му, са златен медал от Европейско първенство и купата на Шампионската лига.

Статистика 

Други изяви:
 3 мача за Суперкупата на Италия (1995, 1999, 2005).
 2 мача и 1 гол за Суперкупата на Испания (2007).
1 Включва 1 мач от плейофите за Шампионската лига на УЕФА (сезон 1999 – 2000 г.).

Голове в международни мачове

Бележки 

Италиански футболисти
Носители на „Златна топка“
Футболисти на Парма
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на Реал Мадрид
Футболисти на ССК Наполи
Родени в Неапол